

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 5 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Halw“ beginnt.

Halw 



Halwa 
 Halwa, Thomas (* 1971), österreichischer Visual Artist, Musiker, Mediengestalter und Urbanist
 Halwachs, Julian (* 2003), österreichischer Fußballspieler
 Halward, Doug (* 1955), kanadischer Eishockeyspieler
 Halwax, Gustav (1910–1941), deutscher Herausgeber und SS-Untersturmführer

Halwe 
 Halwe, Ernst (1886–1961), deutscher Konteradmiral (Ing.) der Kriegsmarine